Португальский этап FIA WTCC 2010 — пятый этап сезона 2010. Гоночный день впервые проведён на Autódromo Internacional do Algarve в португальском городе Портиман 4 июля.

В четвёртый раз WTCC посещает Португалию и Альгарве становится уже третьим треком, принимающим чемпионат.

Победы на этапе разделили два пилота SEAT — Тьягу Монтейру и Габриэле Тарквини.

События уик-энда

Квалификация 
В самом начале первого сегмента Тьягу Монтейру и Энди Приоль столкнулись в двенадцатом повороте, обе машины смогли вернуться в боксы своим ходом. Вернувшись на трассу португалец показал лучшее время сессии.

Действующий чемпион BTCC Колин Тёркингтон пробился во второй сегмент в своём первом же этапе WTCC. Британец попутно стал ещё и быстрейшим «частным» пилотом. Три пилота полузоводских SEAT — Михел Нюкьер, Фреди Барт и Том Коронель — завершили борьбу уже на этом этапе.

Вторая сессия активно началась только на пятой минуте, когда пилоты один за другим стали преодолевать свои первые «зачётные» круги. Быстрейшим вновь оказался Монтейру. Лидеры чемпионата — Иван Мюллер и Габриэле Тарквини — начнут гонку вторым и четвёртым.

Первая гонка 
Монтейру уверенно стартовал, сходу создав небольшой отрыв, позволивший на время забыть о конкурентах. Позади португальца за вторую позицию боролись Мюллер и Тарквини, причём итальянец смог пробиться в стартовые мгновения на вторую позицию. Приоль выбывает из реальной борьбы после прогулки по обочине (проколов шину и повредив кузов британец надолго застрял в боксах на ремонте) — не без помощи оборнявшегося от его атак Фреди Барта. Длительное время шедший в лидирующей группе Роберт Хафф проколол шину и после экскурсии в гравий финишировал лишь 18-м. Уверенно шедший шестым Хорди Жене остановился незадолго до финиша на трассе. Не слишком удачно стартовавший Теркингтон было вернул себе лидерство в зачёте «частников», но после контакта с Фреди Бартом финишировал лишь 12-м. В этом же эпизоже Серхио Эрнандес смог проскочить в лидеры среди «независимых» участников.

Под финиш Мюллер догнал Монтейру, но атаки француза не привели к какому-нибудь результату. Вскоре борьба в этой группе усилилась — сначала пару дуэлянтов догнал Тарквини, а затем и Фарфус. Некоторая борьба присутствовала до самого финиша, но обгонов так и не произошло.

Тьягу Монтейру одержал вторую победу на домашнем этапе. Иван Мюллер чуть отрывается от своих конкурентов в чемпионате, финишируя вторым. Его основной конкурент в борьбе за титул — Габриэле Тарквини — финиширует следом. Лучшим пилотом на заднеприводном автомобиле становится Августо Фарфус. обеспечивая себе небольшую стратегическую победу над Габриэле Тарквини, который финишировал третьим. Августо Фарфус четвёртый, и лучший среди заднеприводников. Право стартовать с первого ряда во второй гонке завоёвывают Фреди Барт и Норберт Мицелис. Венгр также стал лучшим пилотом из участников Кубка новичков. Серхио Эрнандес, Дэррил О'Янг и Кристиан Поульсен составили тройку призёров в зачёте «частников».

Вторая гонка 
Барт провалил старт гонки скатившись с поула на восьмую позицию уже к концу первого круга. Выбившийся было в лидеры Мицелис вскоре сошёл из-за проблем с системой охлаждения, но до этого венгр смог помочь своему товарищу по команде возглавить заезд — счастливый билет достался Габриэле Тарквини, опередивший при этом Алена Меню. Швейцарец к финишу потерял и второе место — сначала его опередил более удачно расположенный в чемпионате со-командник Иван Мюллер, а затем и Роберт Хафф.

Неудачники первой гонки — Хафф, Приоль и Жене — относительно быстро догнали лидерскую группу. Роберт Хафф был наиболее удачлив — к финишу он догнал дуэт своих партнёров по команде и, в итоге, значился третьим в предварительном финишном протоколе. Для Приоля ключевым моментом гонки стал обгон напарника по команде — после этого он мог по минимуму беспокоиться об обороне своих позиций и к финишу смог прорваться на пятую позицию. Жене же хоть и показал быстрейший круг, но до финиша опять не доехал.

Коронель, несмотря на массу контактов и оторвавшийся задний бампер, дотягивает до финиша седьмым.

Дэррил О`Янг замкнул Top10, став лучшим из «частников». Фреди Барт снова первенствовал в зачёте Новичков.

После финиша Роберт Хафф был наказан прибавкой 30 секунд к финишному результату за инцидиент с Фарфусом. В итоговом протоколе британец откатывается с третьей на пятнадцатую позицию. До этого он получил предупреждение от судей гонки за столкновение с Фарфусом в первой гонке.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:04.046

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2

Гонка 2

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Португалия
Моторные виды спорта
Июль 2010 года
2010
События 4 июля